Keros ...na pame parakato () — альбом грецького співака  Антоніса Ремоса, який був випущений в квітні 1998 року під ліцензією  Sony Music.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт співака  
 Альбом «Kairos Na Pame Parakato»  на сайті Mygreek.fm   
 Альбом Καιρός να πάμε παρακάτω, 1998  на сайті Песни Эллады 

Альбоми Антоніса Ремоса